Thomsonisca är ett släkte av steklar som beskrevs av Ghesquière 1946. Thomsonisca ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Thomsonisca